Гариотта (, ; ; ) — может означать:
 Гариотта — вид каменной хижины.
 Гариотта — вид рыба.

См. также 
 Hariota

Примечания